Franklin Mountains ist der Name folgender Gebirgszüge:

 Franklin Mountains in den Northwest Territories, Kanada
 Franklin Mountains (Texas) in Texas, Vereinigte Staaten
 Franklin Mountains (Neuseeland), Teil des  in Neuseeland